La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1994-1995 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulé du  au 

Le Jokerit Helsinki remporte le titre en battant en finale le Lada Togliatti.

Tour préliminaire 
Il s'est déroulé du 16 au 18 septembre 1994 à Zagreb (Croatie). Les deux premiers se qualifient pour le premier tour.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 7 au 9 octobre 1994. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Tilbourg (Pays-Bas).

Groupe B 
Il s'est déroulé à Budapest (Hongrie).

Groupe C 
Il s'est déroulé à Riga (Lettonie).

Groupe D 
Il s'est déroulé à Nowy Targ (Pologne).

Groupe E 
Il s'est déroulé à Feldkirch (Autriche).

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 11 au 13 novembre 1994. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour la phase finale.

Groupe F 
Il s'est déroulé à Olomouc (République tchèque).

Groupe G 
Il s'est déroulé à Munich (Allemagne).

À la suite de la faillite des Maddogs München, vainqueur du groupe G, le Rouen HC et l'EHC Kloten, deuxièmes de leur groupe respectif, se voient proposer la place en phase finale laissée vacante. Cependant, les deux clubs refusent l'offre et c'est finalement le Pārdaugava Riga, troisième du groupe G, qui joue la phase finale.

Groupe H 
Il s'est déroulé à Minsk (Biélorussie).

Groupe J 
Il s'est déroulé à Kristianstad (Suède).

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 26 au 30 décembre 1994 à Helsinki et à Turku (Finlande).

Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale tandis que les équipes finissant deuxième s'affrontent pour la médaille de bronze.

Groupe 1

Groupe 2 

La deuxième place est départagée à la différence de buts particulière :
 HC Olomouc : 4:3
 Pārdaugava Riga : 5:5
 Tivali Minsk : 5:6

Match pour la troisième place

Finale

Bilan 
Le Jokerit Helsinki remporte la  Coupe d'Europe.

Meilleurs pointeurs de la phase finale
Nota : B = buts, A = assistances, Pts = points

Équipe-type de la phase finale

Effectif vainqueur

Références 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1994
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace M1